Charland peut signifier:

Personnes

 Francis Guérette-Charland (né le  à Victoriaville dans la province du Québec, au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace canadien.
 Jean-Pierre Charland, écrivain québécois (Canada) ayant publié plusieurs romans, dont L’Été de 1939, avant l’orage (2006) et La Rose et l’Irlande (2007). Il a publié aussi la saga "Les Portes de Québec".
 Hector Charland (né à L'Assomption (Québec), le  et décédé le ) est un acteur québécois (Canada).
 Louis Charland (1772-1813), arpenteur et cartographe, du Québec, au Canada. Louis Charland est l'un des concepteurs de plusieurs plans de Montréal et de la ville de Québec. Il est coauteur de la première carte exacte du Bas-Canada, publiée à Londres (Angleterre) en 1803, et auteur de "Extraits des titres des anciennes concessions de terre en fief et seigneurie".

Toponymes
Canada (Québec)

Plan d'eau

 Lac-Charland (Centre de villégiature), situé dans la municipalité de Sainte-Mélanie, dans la Joliette (municipalité régionale de comté), Lanaudière. Coordonnées: 46° 08' 25"; 73° 34' 45".
 Lac Charland (Matawinie), territoire non organisé de Lac-Matawin, dans la MRC Matawinie, Lanaudière. Coordonnées: 46° 52' 04"; 74° 10' 50".
 Lac Charland, territoire non organisé de Les Lacs-du-Témiscamingue, MRC Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue. Coordonnées: 47° 10' 28"; 78° 18' 59".
 Lac Charland, Lac-Jacques-Cartier (territoire non organisé), MRC La Côte-de-Beaupré, région administrative de la Capitale-Nationale. Coordonnées: 47° 51' 21"; 71° 34' 30".
 Lac Charland, Senneterre (paroisse) (municipalité), MRC de La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue. Coordonnées: 48° 24' 09"; 76° 09' 35".
 Lac Charland, Sainte-Mélanie, Joliette (municipalité régionale de comté), Lanaudière. Coordonnées: 46° 08' 28"; 73° 34' 40".
 Lac Charland, La Tuque, Mauricie. Coordonnées: 47° 40' 30"; 73° 24' 35".

Cours d'eau
 Rivière Charland, un affluent de la rive nord-ouest du fleuve Saint-Laurent, coulant dans Saint-Augustin-de-Desmaures, dans la MRC de Portneuf, Capitale-Nationale, au  Québec, Canada.
 Ruisseau Abel-Charland, Lotbinière (Québec) (ville), MRC Lotbinière (municipalité régionale de comté), Chaudière-Appalaches. Coordonnées: 46° 39' 59"; 71° 51' 34".
 Ruisseau Charland, Mont-Élie (Québec) (territoire non organisé), MRC Charlevoix-Est, Capitale-Nationale. Coordonnées: 47° 52' 47"; 70° 06' 15".
 Ruisseau Charland, Saint-Just-de-Bretenières (Municipalité), MRC Montmagny (municipalité régionale de comté), Chaudière-Appalaches. Coordonnées: 46° 34' 05"; 70° 03' 49".
 Ruisseau Charland, Senneterre (paroisse) (Municipalité de paroisse), MRC La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue. Coordonnées: 48° 24' 04"; 77° 18' 44".
 Charland-Lauzon, (Cours d'eau agricole), Saint-David (Municipalité), MRC Pierre-De Saurel, Montérégie. Coordonnées: 45° 57' 56"; 72° 50' 48".

Parcs publics ou théâtre

 Parc Gilles-Charland (Parc public), Sherbrooke (Ville), Estrie. Coordonnées: 45° 24' 27"; 71° 50' 03".
 Parc Hector-Charland (Parc public), Montréal (Ville). Coordonnées: 45° 30' 00"; 73° 36' 00".
 Place J.-Donat-Charland, (Place commémorative), Victoriaville (Ville), MRC de Arthabaska, région administrative du Centre-du-Québec. Coordonnées: 46° 03' 31"; 71° 57' 04".
 Théâtre Hector-Charland, à l'Assomption, au sud de Lanaudière, au Québec. Cette salle accueille des spectacles des arts de la scène: théâtre, chanson, musique classique, danse, jazz, musique du monde, humour, cinéma de répertoire et variété. Chaque année, la Corporation Hector-Charland présente plus de trois cents spectacles au Théâtre Hector-Charland, au Bistro L'Ange cornu et à La Boîte à chansons.

Avenues, rues, routes

 Avenue Hector-Charland, Laval (Québec) (Ville).
 Rue Daniel-Charland, Eastman (Municipalité), MRC de Memphrémagog, Estrie.
 Rue Germain-Charland, Montréal (Ville).
 Rue Jean-Louis-Charland, Nicolet (Ville), MRC de Nicolet-Yamaska, Centre-du-Québec.
 Chemin J.-T.-Charland, Orford (Québec) (municipalité de canton), MRC Memphrémagog, Estrie.
 Rue Siméon-Charland, Saint-Pierre-les-Becquets (municipalité), MRC de Bécancour, Centre-du-Québec.
 Rue de la Sœur-Éna-Charland, Gatineau (Ville), Outaouais (Québec).
 Rue Ulric-Charland, Wentworth-Nord (municipalité).
  du Lac-Charland, Sainte-Mélanie (municipalité), Joliette (municipalité régionale de comté), Lanaudière.
  du Lac-Charland, Sainte-Mélanie (Municipalité), Joliette (municipalité régionale de comté), Lanaudière.
  du Lac-Charland, Sainte-Mélanie (municipalité), Joliette (municipalité régionale de comté), Lanaudière.

Homonymie de patronyme